Vačková steht für:
 Vačková (Borinka), unbewohnte Exklave von Borinka

Vačková oder Vacková ist der Familienname der folgenden Personen:
 Jarmila Vacková, bekannt als Jarmila Marton (1908–1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Zuzana Vačková (* 1969), slowakische Schauspielerin
 Zuzana Vačková, verheiratete Zuzana Kubáňová (* 1984), tschechische Squashspielerin